Niemcy:
 Lanke – dzielnica gminy Wandlitz w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Lanke – dawny ciek w Berlinie

Zobacz też:
 Krumme Lanke